Pat O'Hara Wood ha battuto in finale Bert ST. John 6-1 6-1 6-3.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1923